Henryk Czarnecki – polski pisarz, autor słuchowisk radiowych, powieści, spektakli teatralnych, widowisk telewizyjnych oraz scenarzysta filmowy
 Henryk Czarnecki – polski lekarz, prof. otolaryngolog, pułkownik WP
 Henryk T. Czarnecki – polski reżyser, scenarzysta i aktor filmowy
 Henryk Czarnecki – aktor, dyrektor teatrów